Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jan Apell e Jonas Björkman che hanno battuto in finale Nicklas Kulti e Mikael Tillström 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Jan Apell /  Jonas Björkman (campioni)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (semifinali)

 Tomás Carbonell /  Donald Johnson (semifinali)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1994
ATP Tour 1994